Leptodiscella är ett släkte av svampar. Leptodiscella ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Leptodiscella